Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Makin Island:

 USS Makin Island (CVE-93), ein Geleitflugzeugträger der Casablanca-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1946
 USS Makin Island (LHD-8), ein amphibisches Angriffsschiff der Wasp-Klasse, seit 2009 in Dienst

Makin Island